История почты и почтовых марок Бурунди, небольшого государства в Восточной Африке со столицей в Бужумбуре, условно включает несколько этапов:
 период нахождения в составе Германской Восточной Африки (до 1916),
 период бельгийской оккупации (1916—1922),
 период нахождения в составе бельгийской мандатной территории (1923—1962),
 период независимого Королевства Бурунди (1962—1966) и
 Республики Бурунди (с 1966).

Бурунди является членом Всемирного почтового союза (ВПС; с 1963). Современным почтовым оператором страны выступает .

Развитие почты 

Изданный 16 сентября 1885 года указ об учреждении почтовой службы в Германской Восточной Африке предусматривал создание почтовых отделений на территории нынешнего Бурунди, но эти планы так и не были реализованы до оккупации этих земель Бельгией во время Первой мировой войны и последующей передачи их Бельгии под мандат Лиги Наций. Лишь 1 сентября 1953 года в Бужумбуре было открыто почтовое отделение в здании, где сейчас находится штаб-квартира Национальной почтовой администрации Бурунди.

В 2009 году в Бурунди работало около ста почтовых отделений.

Выпуски почтовых марок

Руанда-Урунди 

Первая почтовая марка Бурунди появилась в 1916 году после оккупации Бельгией Германской Восточной Африки и представляла собой надпечатку на почтовых марках Бельгийского Конго надписи  («Урунди»).

По итогам Первой мировой войны страна стала частью бельгийской мандатной территории Руанда-Урунди, и до 1962 года там использовались почтовые марки последней.

Королевство Бурунди 
Первый выпуск почтовых марок Бурунди после обретения независимости 1 июля 1962 года представлял собой надпечатку на стандартной серии Руанды-Урунди текста:  («Королевство Бурунди»).

Впоследствии был эмитирован ещё ряд выпусков с надписью , в том числе посвящённый годовщине Общества Красного Креста в 1963 году.

Республика Бурунди 
В 1966 году, после переворота, Бурунди стала республикой и с того времени выпускает свои почтовые марки с надписью  («Республика Бурунди»). Первые марки республики с надпечаткой появились 28 ноября 1966 года, а с февраля 1967 года выходят оригинальные марки с этой надписью.

Большая часть почтовых марок и блоков выходила с зубцами и без зубцов.

Тематика 
На некоторых почтовых марках Бурунди представлена российская тематика. В частности, юбилейный 1970 год стал поводом для выпуска ленинских марок. В честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина вышла красочная серия памятных марок, на которой были представлены репродукции картин о Ленине.

В 1977 году к 60-летию Октябрьской революции в этой стране была издана серия из 16 марок, на каждой из которых в дополнение к основным сюжетам была помещена одна из марок СССР, в том числе с портретом Ленина.

Другие виды почтовых марок

См. также

Примечания

Литература 
 Бурунди // Филателия СССР. — 1973. — № 9. — С. 23. — (Рубрика: По странам и континентам).
 Владинец Н. Бурунди // Филателия СССР. − 1991. — № 1. — С. 60—62.
 Левиков О., Торгашин В. Марочные территории мира (Ангола, Батекен, Бенин, Ботсвана, Буве, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия) // Филателия. — 2008. — № 9. — С. 25—32. — (Рубрика: Филателистическая география).

Ссылки